Embaúba-da-mata é a designação comum a diversas espécies botânicas do género Cecropia, mais especificamente:
Cecropia concolor
Cecropia distachya
Cecropia juranyiana
Cecropia polystachya

Desambiguação